Анастасіос Каратасос — грецький арматол.
 Цаміс Каратасос — грецький військовий, син Анастасіоса Кааратасоса.

Грецькі прізвища